Thomas Archer (1688 - 1743) est un architecte baroque britannique.
 Thomas Archer (1695-1768,  Archer, député anglais
 Thomas Archer (1899 - 1977) est un critique musical canadien.